Summit Series () je bilo hokejsko reprezentančno tekmovanje med sovjetsko in kanadsko reprezentanco, najboljšima reprezentancama tistega časa, ki je potekalo dvakrat v začetku sedemdesetih let, ko profesionalni hokejisti niso smeli sodelovati na hokejskem turnirju olimpijskih iger. Reprezentanci sta obakrat odigrali po osem tekem, vsaka po štiri na domačem ledu. Prvo tekmovanje je dobila kanadska reprezentanca, drugo pa sovjetska.

Summit Series 1972

Reprezentanci sta odigrali osem tekem septembra 1972. Kanadska reprezentanca je zmagala s štirimi zmagami proti trem, ena tekma se je končala neodločeno.

Summit Series 1974

Reprezentanci sta odigrali osem tekem septembra in oktobra 1974. Sovjetska reprezentanca je zmagala s štirimi zmagami proti eni, tri tekme so se končale neodločeno. 

Hokejska tekmovanja
Hokej v Kanadi
Hokej v Sovjetski zvezi

Športne prireditve, ustanovljene leta 1972
Ukinitve leta 1974